Le tableau des médailles des Jeux paralympiques d'été de 2008 donne le classement, selon le nombre de médailles gagnées par leurs athlètes, des pays participant aux Jeux paralympiques d'été de 2008, tenus à Pékin, en Chine, du 6 au .

Tableau des médailles

Références

Liens externes 
 Tableau des médailles sur le site officiel des Jeux paralympiques de 2008.

2008
Jeux paralympiques d'été de 2008